

Дани сећања 

1150-е пне.